William Bray ou Bill Bray peut faire référence à :

Personnalités politiques 
  (1880-1964), ancien membre de l'Assemblée de l'État du Wisconsin et du Sénat du Wisconsin
  (1682–1720), homme politique britannique, membre de la Chambre des communes du Royaume-Uni de 1715 à 1720 
  (1889–1961), homme politique américain, ancien Lieutenant Governor of New York
  (1903–1979), homme politique américain, ancien membre de la Chambre des représentants des États-Unis représentant l'Indiana.

Sports 
 Bill Bray (né en 1983), lanceur américain au baseball
 , joueur de rugby à XIII dans les années 1940

Autres 
 William Bray (1736-1832), antiquaire anglais
  (mort en 1644), pasteur anglais
  (1794–1868), méthodiste
  (1865–1953), botaniste
  (William John Bray, 1911–2004), ingénieur en communications britannique

Source de la traduction